Ла́дзари () — итальянская фамилия. Известные носители:

 Ладзари, Андреа (род. 1984) — итальянский футболист.
 Ладзари, Мануэль (род. 1993) — итальянский футболист.
 Ладзари, Сильвио (1857—1944) — французский композитор тирольского происхождения.

См. также 
 Ладзара
 Ладзаро